M30 vagy M-30 a következő dolgokat jelentheti:

Tudomány
 A Messier 30, (más néven M30 vagy NGC 7099) egy gömbhalmaz a Bak csillagképben.

Közlekedés
 M30-as autópálya, az M3-as autópályát Miskolccal összekötő szakasza és része az európai E71 -es folyosónak,
 M30 (autóút), egy autóút Spanyolországban,
 Infiniti M30, egy luxuskocsi az USA-ban,
 M-30 (Michigan highway), egy autópálya Michigan államban,
 BMW M30, egy BMW motor,
 MÁV M30, egy MÁV dízelmozdony

Haditechnika
 Miles M.30, egy repülőgép,
 M30 (aknavető), egy amerikai nehézaknavető
 HMS Ledbury (M30), a Brit Királyi Haditengerészet aknász hajója
 M–30, egy szovjet tábori tarack